Bogdan – imię męskie
 Bogdan – nazwisko
 Bogdan – wieś na Ukrainie
 Bogdan – wieś w Bułgarii, w obwodzie Dobricz
 Bogdan – wieś w Bułgarii, w obwodzie Płowdiw
 Bogdan – herb szlachecki
 Bogdan – marka samochodu
 Bogdan – szczyt w paśmie górskim Sredna Gora w Bułgarii
 Bogdan – rzeka na Ukrainie
 Bogdan – współrządca Mołdawii
 Boğdan – alternatywna turecka nazwa Mołdawii, region i dawne księstwo w Europie

Zobacz też 
 Bohdan (ujednoznacznienie)